Sir Arthur Nicolson (1849 – 1928), diplomate et homme politique britannique, père de Harold Nicolson ;
 Benedict Nicolson (1914 – 1978) , historien de l'art britannique ;
  (1933–2016), botaniste américain ;
 Sir Harold Nicolson (1886 – 1968) , diplomate et écrivain britannique, fils d'Arthur et père de Benedict et Nigel Nicolson ;
 Nigel Nicolson (1917 – 2004), homme de lettres britannique ;
 William Nicolson (1655-1727), prélat et bibliographe anglais.

Divers 
 Weidenfeld & Nicolson, maison d'édition britannique ;
 La Méthode de Crank-Nicolson, algorithme de mathématiques.

Titres 

 Le Journal intime de Georgia Nicolson, série de livres pour adolescents ;
 Le Journal intime de Georgia Nicolson, film adapté de cette œuvre littéraire.
Patronyme anglais